Funny Girl (1964), Broadway-musical, zeneszerző Jule Styne, főszerepben Barbra Streisand
Funny Girl (1968), a musical megfilmesített változata főszerepben Streisand és Omar Sharif
Funny Girl, Laura Rizzotto dala, amivel a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte Lettországot